Франсиско Зарко има више значења:

 Франсиско Зарко, Ваље де Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Зарко (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Зарко, Лас Делисијас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Зарко (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Зарко, Татантон (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Зарко (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Франсиско Зарко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Зарко, Ел Гарбанзо (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику